Kaup ist der Familienname folgender Personen:

 André Kaup (* 1964), deutscher Elektroingenieur und Hochschullehrer
 Bettina Hürlimann-Kaup (* 1967), Schweizer Rechtswissenschaftlerin und Hochschullehrerin
 David J. Kaup (* 1939), US-amerikanischer Mathematiker und Physiker
 Ferdinand Kaup, österreichischer Schauspieler und Sprecherzieher
 Franz-Josef Kaup (* 1954), deutscher Veterinär und Hochschullehrer
 Ignaz Kaup (1870–1944), österreichischer Sozialhygieniker, Konstitutionsforscher und Hochschullehrer
 Johann Jakob Kaup (1803–1873), deutscher Paläontologe und Zoologe
 Johannes Kaup (* 1965), österreichischer Radiomoderator 
 Mireya Kaup (* 1974), deutsche Beachvolleyballspielerin
 Ulrike Kaup (* 1958), deutsche Autorin
 Veronica Kaup-Hasler (* 1968), deutsche Theaterwissenschaftlerin, Dramaturgin, Kuratorin
 Willi Bang-Kaup (1869–1934), deutscher Orientalist und Turkologe

Siehe auch:

 Kaup, Stadt in Papua-Neuguinea
 Kaup (Marskrater)
 Kaupp
 Kaub (Begriffsklärung)
 Caub